Viklund, också skrivet Wiklund, är ett vanligt svenskt efternamn som kan stavas på något olika sätt. Den 31 december 2019 var det följande antal personer i Sverige med stavningsvarianterna:
Viklund 6 000
Wiklund 5 156
Wiklundh 47
Wijklund 7
Totalt blir detta 11 210 personer. Till listan kan man lägga namnen
Wicklund 83
Vicklund 1
som har ett något annat uttal. Tar man med dessa två namn men utelämnar namnvarianten Wijklund, får man det antal som Statistiska centralbyrån uppger för alla namnvarianter, 11 287 personer, och som ger namnet plats nummer 67 på listan över Sveriges vanligaste efternamn. Det korrigerade resultatet, 11 287 personer, ändrar inte placeringen i förhållande till de namn, som ligger närmast intill på listan. Samma problem med att avgöra vilka namnvarianter som skall räknas med  uppstår för namnet Wikström, med plats 50 på listan. I nedanstående uppställning är två personer med namnet Wicklund med. De är för få för en egen artikel.

Personer med efternamnet Viklund eller varianter av detta namn

A
 Adolf Wiklund, flera personer
 Adolf Wiklund (musiker) (1879–1950), tonsättare, dirigent och pianist
 Adolf Wiklund (skidskytt) (1921–1970)
 Adolf Wiklund i Brattfors (1859–1941), lantbrukare och politiker
 Alexander Wiklund (född 1990), ishockeyspelare
 Anders Wiklund (född 1949), politiker
 Anders Wiklund (professor) (född 1947), musikforskare
 Andreas Viklund (född 1980), webbdesigner, musikproducent
 Anna Wiklund (född 1973), friidrottare
 Anton Wiklund (1859–1912), tävlingscyklist och företagare

B
 Bengt Wiklund (1919–1996), tidningsredaktör och politiker

C
 Christer Wiklund, flera personer 
 Christer Wiklund (musikpedagog)  (född 1951), professor
 Christer Wiklund (zoolog) (född 1945)

D
 Daniel Viklund, flera personer
 Daniel Viklund (journalist) (1908–1996), journalist och författare
 Daniel Wiklund i Bromma (1911–1979), byråinspektör och politiker
 Daniel Viklund i Oviken (1877–1966), folkskollärare och politiker

E
 Edith Wiklund (1905–1969), finländsk målare, grafiker och teckningslärare
 Elis Wiklund (1909–1982), längdskidåkare
 Emma Wiklund (född 1968), fotomodell, TV-programledare, skådespelare
 Erik Wiklund (1874–1945), allroundidrottsman
 Erik Olof Wiklund, flera personer
 Erik Olof Wiklund (författare) (född 1989), konstnär och författare
 Erik Olof Wiklund (politiker) (1885–1962), ombudsman och politiker
 Erika Wiklund (född 1988), friidrottare
 Ethel Wiklund (1930–1997), diplomat

F
 Frans Wiklund (född 1976), skådespelare, regissör och manusförfattare

G
 Gunnar Wiklund (1935–1989), schlagersångare
 Gustav Wiklund, flera personer
 Gustav Wiklund (1934–2019), finländsk skådespelare, regissör, manusförfattare, producent 
 Gustav Wiklund (1939–2020), svensk regissör, manusförfattare, inspelningsledare 
 Göte Wiklund (född 1938), ishockeyspelare och tränare

H
 Hans Wiklund (född 1964), journalist, filmkritiker, programledare i TV
 Helge Wiklund (1884–1965), stadskamrer
 Håkan Wiklund (född 1962), professor i kvalitetsteknik

J
 Johan Wiklund, företagsekonom, professor
 Johan Wiklund (allmogemålare) (född i början av 1800-talet)
 Johan Bernhard Wiklund (1886–1953), polisman och politiker

K
 Karin Wiklund (född 1975), bangolfspelare
 Karl Viklund (1898–1984), folkskollärare, politiker
 Karl Bernhard Wiklund (1868–1934), professor i finsk-ugriska språk
 Kristina Wiklund (född 1983), fotbollsspelare
 Kåre Wicklund (1914–1986), norsk skådespelare

L
 Lilian Wiklund (född 1949), jurist, justitieombudsman

M
 Mats Wiklund (född 1958), journalist och författare

O
 Ola Wiklund (född 1962), advokat
 Olle Wiklund (1914–1999), längdskidåkare
 Olof Wiklund (1902–1986), sågverksarbetare och politiker
 Oscar Wiklundh (1899–1979), konstnär
 Ottar Wicklund (1911–1978), norsk skådespelare

P
 Peder Viklund (född 1986), innebandyspelare
 Pia Sandvik Wiklund (född 1964), ämbetsman och företagsledare
 Pontus Wiklund (född 1929), politiker

R
 Roine Viklund (född 1968), teknikhistoriker

S
 Samson Wiklund (född 1982), speljournalist och radioprogramledare 
 Selma Wiklund af Klercker (1872–1923), skådespelare
 Simon Viklund (född 1979), datorspelsmusiker, musikproducent och datorspelsdesigner
 Sofia Österborg Wiklund (född 1985), politiker
 Sofie Wiklund (född 1982), journalist

T
 Thomas Wiklund (född 1956), musiker
 Tobias Viklund (född 1986), ishockeyspelare
 Torsten Wiklund (1903–1985), militär

U
 Ulla Wiklund (född 1956), musiker, kompositör, artist

V
 Victor Wiklund (1874–1933), pianist och musikpedagog

Källor 

Svenska efternamn